

Хабсбургска династия

Бурбонска династия

Династия Бонапарт

Бурбонска династия (първа реставрация)

Савойска династия

Бурбонска династия (втора реставрация)

Вижте също 
 Монарси на Испания